Târgușor se poate referi la una din următoarele localități din România:

 Târgușor, Bihor
 Târgușor, Cluj
 Târgușor, Constanța, reședința comunei cu același nume